Эстрейхер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эстрейхер, Кароль (старший) (1827—1908) — историк польской литературы и театра, литературный критик, библиограф, директор библиотеки Ягеллонского университета, доктор философских наук, рыцарь Австрийской империи, надворный советник Российской империи, назван «отцом польской библиографии», публиковал свои труды под псевдонимом Крупский.
 Эстрейхер, Тадеуш (1871—1952) — польский химик, историк, педагог, профессор. Один из пионеров криогеники.